Сьюзан Элизабет (Сью) Перкинс (; 22 сентября 1969, Восточный Далвич, Лондон, Великобритания) — британская комедийная актриса и писательница,  и .

Биография 
Сью Перкинс родилась в 1969 году. Её отец работал в автосалоне, а мать была секретаршей. В 1991 году окончила Колледж Мюррей Эдвардс.

Личная жизнь 
С 2014 года состоит в отношениях с телеведущей Анной Ричардсон.

Фильмография 
Актриса
 1995 : Fist of Fun
 1996 : French and Saunders
 1996 : The Friday Night Armistice
 1997 : The Peter Principle
 1999 : Gimme Gimme Gimme
 2002 : Casualty
 2002 : Spheriks
 2003 : Little Robots
 2002—2003 : Dinotopia
 2007—2009: Отчаянные дегустаторы отправляются…
 2013 : Heading Out
 2020 : Hitmen

Сценарист
 1996 : French and Saunders
 2000 : Rhona
 2003 : Absolutely Fabulous
 2007 : Ronni Ancona & Co
 2009 : RTS Huw Wheldon Lecture: Wit's End?
 2013 : Heading Out
 2015 : Banana

Продюсер
 2013 : Heading Out

Примечания

Ссылки 
 BBC. Heading Out.
 Сью Перкинс на сайте КиноПоиск.

Комедиантки Великобритании
Выпускники колледжа Мюррей Эдвардс (Кембридж)
Выпускники Кембриджского университета